Селище може да се отнася за:
 селище – географски обособен район, в който живеят хора
 селище от градски тип – вид селище
 селище от селски тип – вид селище
 село Селище, област Благоевград
 село Селище, област Габрово
 село Селище, област Смолян